Kabinett Ramadier steht für folgende Regierungen Frankreichs:

 Kabinett Ramadier I
 Kabinett Ramadier II